A6, A-6, A06 ou A-06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Curtiss A-6 Falcon, un avion américain de l'entre-deux-guerre ;
 Fusée A6 développée par l'Allemagne nazie ;
 Grumman A-6 Intruder, un avion d'attaque  américain ;
 HMS A6, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Meunier A6, un fusil semi-automatique français ;
 Ysabel (A-06), un navire de transport de l’Armada espagnole.

Histoire 
 A6, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis portant sur sa tête un vase se déversant.

Format de papier 
 Format A6, un format de papier.

Informatique 
 Apple A6, un processeur d'Apple.

Médecine 
 Amœbose (A06) d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC A06, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Musique 
 Alesis Andromeda A6, un synthétiseur de la marque américaine Alesis.

Sport automobile 
 Arrows A6, une Formule 1 de l’écurie britannique Arrows.

Transport 
Automobiles
 Audi A6, un modèle de la marque automobile allemande Audi ;
 Maserati A6, un modèle de la marque automobile italienne Maserati.

Autoroutes
 , différentes autoroutes dans le monde.

Aviation
  ;
  ;
 .

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de pont mobile en France.

Routes
 , différentes routes dans le monde.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres